Charles Howard peut se référer à plusieurs personnes :

comtes
 Charles Howard (1536-1624),  comte de Nottingham, homme politique et amiral anglais ;
 Charles Howard (1579-1642),  de Nottingham, son fils ;
 Charles Howard (1610-1681),  de Nottingham, demi-frère du précédent ;
 Charles Howard (1615-1679),  de Berkshire ;
 Charles Howard (1629-1685),  comte de Carlisle, gouverneur de la Jamaïque ;
 Charles Howard (1675-1733),  de Suffolk, parlementaire anglais ;
 Charles Howard (1669-1738),  de Carlisle, parlementaire anglais et Premier Lord au Trésor ;
 Charles Howard (1693-1722),  comte de Suffolk ;
 Charles Howard (1719-1741), Membre du Parlement britannique, vicomte de Morpeth ;
 Charles Howard (1805-1876),  de Suffolk ;
 Charles Howard (1839-1881),  de Wicklow ;
 Charles Howard (1867-1912),  de Carlisle, parlementaire et soldat anglais ;
 Charles Howard (1906-1941),  de Suffolk, expert en explosif ;
 Charles Howard (1923-1994),  de Carlisle.

ducs
 Charles Howard (1720-1786),  duc de Norfolk, comte Marshal et écrivain ;
 Charles Howard (1746-1815),  de Norfolk, parlementaire, fils du précédent.

autres
 Charles Howard (1630-1713), fils du  comte d'Arundel, père du  de Norfolk, philosophe naturaliste ;
 Charles Howard (v.1696-1765), officier de l'armée britannique, fils du  de Carlisle ;
 Charles Howard (1814-1879), homme politique britannique, Membre du Parlement Whig (et puis Libéral).